Gilles Tilleman (?-1541), un martyr protestant belge ;
 Karl Tilleman (1960-), un joueur canadien de basket-ball.